Путталам:
 Путталам — город на северо-западе Шри-Ланки.
 Путталам — один из 25 округов Шри-Ланки.
 Путталам — лагуна в округе Путталам.